Mount Carmel Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mount Carmel Township (North Dakota)
 Mount Carmel Township (Pennsylvania)